Dutton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Dutton (Alabama)
Dutton (Montana)

 Dutton (Lancashire)